Алекса́ндр Анто́нов:
 Антонов, Александр Александрович (1860—1938) — Герой Труда.
 Антонов, Александр Анатольевич (род. 1958) — советский и российский футболист и тренер.
 Антонов, Александр Антонович (1914—1997) — Герой Советского Союза.
 Антонов, Александр Валентинович  (1957—2013) — начальник УФСБ по Республике Татарстан, генерал-лейтенант.
 Антонов, Александр Васильевич (1825—1893) — поэт-самоучка, баснописец.
 Антонов, Александр Владимирович (род. 1954) — советский и российский кибернетик.
 Антонов, Александр Дмитриевич (более известен как Александр Калган; 1911—1988) — чувашский поэт, драматург и переводчик, редактор.
 Антонов, Александр Иванович (1910—1942) — первый секретарь Сумского подпольного областного комитета КП(б) Украины.
 Антонов, Александр Николаевич (1884—1947) — российский, советский педиатр, доктор наук, профессор.
 Антонов, Александр Николаевич
 
 Антонов, Александр Сергеевич (1972—2022) — российский военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Антонов, Александр Степанович (1889—1922) — российский политический деятель, участник Тамбовского восстания.
 Антонов, Александр Тихонович (1922 — ?) — советский радиотехник, лауреат Государственной премии СССР. Примечания